

Калнік — село у повіті Ковасна; входить до складу комуни Валя-Крішулуй.

Горни Калнік — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Долни Калнік — село, громада округу Мартін, Жилінський край.

Калнік — гряда; Хорватське Загір'я

Див. також 
 Кальник
 Килнік